Harry Oldmeadow (1947 -), un universitaire australien.
 Max Oldmeadow (1924 – 2013), une personnalité politique australienne.